I когорта ретов () — вспомогательное подразделение армии Древнего Рима.

Когорта, вероятно, была набрана в правление императора Октавиана Августа из жителей Реции после 15 года до н. э. К эпохе царствования Клавдия подразделение уже существовало. О его ранней истории известно мало. Когорта впервые появляется в датируемой эпиграфической надписи от 107 года. В это время она дислоцировалась в своей родной провинции. Подразделение все еще там находилось в 166 года, когда оно в последний раз упоминается в датируемой надписи. Это надпись на плите из римского форта Шриенхоф в Шварцвальде, который, возможно, был одним из баз когорты.

Литература 

 Holder, Paul. Studies in the Auxilia of the Roman Army. (1980). р. 112.
 Spaul, John. COHORS 2 (2000). р. 276.

Вспомогательные подразделения Древнего Рима